

Населені пункти та їхні частини
 Забродзе — гміна в Вишковському повіті Мазовецького воєводства
 Забродзе — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Забродзе — село в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Забродзе — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Забродзе — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Забродзе — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Забродзе — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Забродзе — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Забродзе — село в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Забродзе — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Забродзе — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Забродзе — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Забродзе — частина міста Сокулка в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Забродзе — частина села Косинь у гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Забродзе — частина села Броншевіце в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Забродзе — частина села Макув у гміні Скаришев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Забродзе — частина села Баба в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Забродзе — частина села Солина (Соліна) в гміні Солина Ліського повіту Підкарпатського воєводства
 Забродзе — частина села Острови-над-Окшою в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Забродзе — частина села Заєзьоже в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Забродзе — частина села Залесе в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Забродзе — колонія в гміні Хоцивель Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки